Уральский завод «Зенит» — судостроительный завод в городе Уральск, Казахстан. Является лидером среди судостроительных предприятий Казахстана. Завод награждён Орденом Отечественной войны I степени.

История 
Основа завода была положена в 1921 году в Ленинграде. В 1941 году завод был эвакуирован в Уральск. Изначально завод производил продукцию  для военных нужд и был известен под кодовым наименованием «Завод-231», «Почтовый ящик-38». В 1966—1991 годах завод именовался «Машиностроительный завод имени К.Е. Ворошилова». С 1996 года — акционерное общество. 

Директора завода:

 1941 г. — Розенштейн;
 1942 - 1944  гг. — Феодосий Компанец;
 1944 - 1947 гг. — Иван Яблоков;
 1947  - 1989 гг. — Пётр Атоян.
 1989 - настоящее время — Вячеслав Валиев.

Продукция 
Основную часть выпускаемой продукции завода составляет продукция судостроения: катера проекта 100 «Сұңқар» (Сункар), проекта 0200 «Бүркіт» (Беркут), проекта «FC-19», проекта 0210 «Айбар» и корабли проекта 0300  «Барс», проекта 250 «Барс-МО».

Мощность завода 
Занимаемая территория — свыше 20 га, мостовые краны грузоподъëмностью  25 тонн.

Примечания

Литература 
 Қазақ энциклопедиясы (Казахская энциклопедия), VII-том.

Ссылки 
 Официальный сайт

Машиностроительные предприятия Казахстана
Предприятия Уральска
Судостроительные предприятия
Казахстан инжиниринг